

Presentación previa 

El austríaco Dominic Thiem es el campeón inaugural del torneo, ya que se trata de la primera edición. Derrotó en la final al ruso Teimuraz Gabashvili.

Cabezas de serie 

 Teimuraz Gabashvili (Final, retiro)
 '''Dominic Thiem (Campeón)
 Thomas Fabbiano (Primera ronda)
 David Guez ''(Segunda ronda)

<ol start="5">
  Lucas Pouille ''(Baja)
  Cedrik-Marcel Stebe ''(Cuartos de final)
  Blaz Rola ''(Semifinales)
  Gerald Melzer (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Kenitra 2013